Il doppio del torneo di tennis Olbia Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alessio Di Mauro e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Julien Jeanpierre e Mike Scheidweiler 2-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Manuel Jorquera /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

 Ignacio Hirigoyen /  Nicolás Todero (semifinali)
 Flavio Cipolla /  Federico Luzzi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2003